Чемпионат Бразилии 2019 — Серия А () — 63-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона Серию A покинули «Америка Минейро», «Спорт», «Витория» и «Парана». Их заменили «Форталеза», ССА, «Аваи» и «Гояс», занявшие соответственно места с 1-го по 4-е в Серии B 2018.

Серия A

Команды

Составы команд

Турнирная таблица 
Итоговая таблица

1«Фламенго» получил место в Кубке Либертадорес 2020 благодаря победе в Кубке Либертадорес 2019. «Атлетико Паранаэнсе» получил место в Кубке Либертадорес 2020 благодаря победе в Кубке Бразилии 2019.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры

Лучшие ассистенты

Хет-трики

Серия B

Серия C

Группа A

Группа B 

Участники полуфиналов вышли в Серию B.

Серия D 
Турнир прошёл с 4 мая по 18 августа 2019 года.

Участники полуфиналов вышли в Серию C 2020.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на сайте cbf.com.br
 Чемпионат Бразилии на RSSSF
 Статистика чемпионата на Soccerway

Бразилия
Футбол в Бразилии в 2019 году
2019